Jean-Pierre Richard peut désigner :
 Jean-Pierre Richard (1922-2019), un critique littéraire français ;
 Jean-Pierre Richard (1937-2022), un écrivain, journaliste et réalisateur français.